UEFA Nations League er en turnering for europæiske fodboldlandshold, der fik sin debut i september 2018, hvor den til en vis grad erstatter venskabskampe. Turneringens oprettelse blev enstemmigt vedtaget på et UEFA-møde i Kasakhstan i foråret 2014.

Turneringsformat 

De 55 deltagende landshold fordeles i fire divisioner, kaldet League A, League B, League C og League D, hvor League A indeholder de højest rangerede hold, mens League D indeholder de lavest rangerede hold. I første udgave var holdfordelingen denne: Internt i hver division er holdene opdelt i fire grupper, der hver har deltagelse af tre eller fire hold. I League A og League B består hver gruppe af tre hold, mens League C består af én gruppe med tre hold og tre grupper med fire hold. I League D består alle fire grupper af fire hold hver. Holdene spiller ude og hjemme mod alle modstandere i gruppen.. Ny turneringsstruktur fra 2020/21-udgaven: League A, B og C: 4 grupper med 4 hold. League D: 1 gruppe med 4 hold og 1 gruppe med 3 hold.

I League A vil de fire gruppevindere kvalificere sig til slutspillet i form af en final 4-turnering bestående af semifinale og finale, hvor spillestedet udpeges af UEFA's eksekutivkomite. I de øvrige divisioner vil gruppevinderne rykke op i den ovenliggende division, mens fire hold fra alle divisioner (undtaget League D), vil rykke ned i den underliggende division. I den første udgave af turneringen (2018/2019) blev holdene rangeret efter UEFA's rangliste for landshold pr. 15. november 2017, hvorefter rangereringen i de efterfølgende udgaver afgøres efter førnævnte op- og nedrykning.

Turneringen vil blive spillet hver andet år, således at gruppespillet spilles i efteråret i lige år og slutspillet i League A vil blive spillet om sommeren i ulige år.

Trofæ og hymne 

Trofæet, der tildeles vinderen af turneringen, blev afsløret af UEFA's præsident Aleksander Čeferin i forbindelse med lodtrækningen til første udgave af turneringen. Det vejer 7,5 kg og måler 71 cm i højden. Trofæet er fremstillet af sterlingsølv. Ved samme lejlighed blev også turneringens hymne afsløret. Den er en blanding af klassisk og elektronisk musik. Teksten er sunget på latin af koret fra operaen i Lausanne.

Finaler

Holdenes rangering pr. sæson

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Hymnens tekst, UEFA.com (på latin og engelsk) (2. marts 2019)

 
Etableret i 2018